Жихлин:

 Жихлин — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Кутновский повят.
 Жихлин — гмина (волость) в Польше, входит в Кутновский повят, Лодзинское воеводство.